Stabilisator (scheikunde), een stof die een chemische reactie vertraagt en voor stabilisatie zorgt
 Stabilisator (onderdeel), een onderdeel van een caravan of aanhanger
 Stabilisator (vliegtuig), vleugelvlakken die helpen vliegtuigen of auto's onder controle te houden
 Stabilisator (schip), vinnen aan een scheepsromp die het Rollen (scheepsbeweging) tegen moeten gaan
 Stabilisatorstang een onderdeel van het onderstel van auto's